Райниш () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Райниш, Лео (1832—1919) — австрийский египтолог и африканист, педагог, основоположник австрийской египтологии и эфиопистики, один из пионеров описания кушитских языков.
 Райниш, Рика (род. 1965) — восточногерманская пловчиха (плавание на спине), трёхкратная чемпионка Олимпийских игр 1980 года в Москве, неоднократная рекордсменка мира.